Зигфрид () је немачко мушко име које отприлике значи Мир стечен победом.

Зигфрид значи и:
Име Зигфрид, херој средњовисоконемачког епа Нибелунгенлид.
Зигфрид (опера), део Вагнеровог Прстена Нибелунга заснованог на лику из епа.
Зигфрид, главни лик балета Лабудово језеро.
Зигфрид линија, немачка одбрамбена линија према Франсуцкој, грађена између 1938. и 1940.

pl:Zygfryd